Consolo ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Consolo (1864–1931), italienischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Federico Consolo (1841–1906), italienischer Violinist und Komponist
 Vincenzo Consolo (1933–2012), italienischer Schriftsteller